Владимир Спиридонов:
 Спиридонов, Владимир Кириллович (1925—1975) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Спиридонов, Владимир Леонидович (род. 1969) — генерал-лейтенант Росгвардии, командующий Южным округом.
 Спиридонов, Владимир Николаевич (род. 1944) — советский, российский спортсмен и тренер по современному пятиборью.